

Persone 
 Dick Duckworth – calciatore e allenatore inglese
 Gerald Duckworth – editore britannico
 James Duckworth – tennista australiano
 John Thomas Duckworth - ammiraglio britannico
 Keith Duckworth – ingegnere meccanico britannico
 Kendrick Lamar Duckworth – rapper e cantautore statunitense
 Kevin Duckworth – cestista statunitense
 Muriel Duckworth – pacifista, femminista e attivista canadese
 Tammy Duckworth – politica e militare statunitense
 Teddy Duckworth – calciatore e allenatore inglese

Altro 
 Duckworth – brano musicale di Kendrick Lamar
 Duckworth – Personaggio dei DuckTales